Хиа́зма:
 Хиазма (генетика) — место переплетения двух хроматид, образующееся в результате их конъюгации в профазе мейоза.
 Хиазма (анатомия) — перекрёст зрительных нервов.
Chiasm - проект электронной музыки Эмили Рон